Mayo individu del poble dels mayos, poble indígena que viu als estats de Sonora i Sinaloa (Mèxic) que parla una llengua uto-asteca 
 Mayo Clinic, grup de recerca i pràctica mèdica sense afany de lucre que està especialitzat en el tractament pacients en dificultat 
 Toponímia:
 Mayo (Carolina del Sud), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud 
 Mayo (Florida), poble del Comtat de Lafayette (Florida) 
 Mayo (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Comtat de Mayo, comtat de la província de Connacht (República d'Irlanda).
 Biografies:
 Anastasia Mayo (L'Hospitalet de Llobregat, 1980 ) actriu de cinema pornogràfic 
 Virginia Mayo (Saint Louis, 1920 - Thousand Oaks, 2005 ) actriu de cinema estatunidenca 
 Iban Mayo Díez (Igorre, 1977), ciclista basc 
 Miscel·lània:
 San José de Mayo, ciutat i capital del departament de San José, Uruguai 
 Tití del riu Mayo (Callicebus oenanthe), primat platirrí de la família dels pitècids de la conca del riu Mayo, al departament de San Martín (Perú).
 Plaza de Mayo, principal plaça de Buenos Aires (Argentina)